Comando em chefe da Esquadra (ComemCh) na Marinha do Brasil é o responsável pelo planejamento das operações navais e aeronavais da Esquadra brasileira, supervisiona também a utilização das Forças de Superfície, de Submarinos e Aeronavais, assim como cuida da manutenção destes recursos.

Ver também 
 Hierarquia militar (Brasil)
 Hierarquia militar (Portugal)
 Capitão
 Comandante

Ligações externas 
 
 

Marinha do Brasil